50 Водолея (, HD 212430) — одиночная звезда в созвездии Водолея на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 458 световых лет (около 140 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +5,752m. Возраст звезды оценивается как около 620 млн лет.

Характеристики 
50 Водолея — жёлтый гигант спектрального класса G7,5III. Масса — около 2,49 солнечных, радиус — около 14,17 солнечных, светимость — около 103,7 солнечных. Эффективная температура — около 4897 К.

Примечания